Edward Gustaw Steffen (1876–1945) – polski lekarz psychiatra
 Edward Steffen (1901–2006) – polski lekarz psychiatra, autor monografii

Przypisy